Loutro (gr. λουτρό ‚Bad‘) bezeichnet mehrere geographische Objekte

in Griechenland
 Loutro (Amfilochia), eine Ortschaft in der Gemeinde Amfilochia (Westgriechenland)
 Loutro (Ichalia), eine Ortschaft in der Gemeinde Ichalia (Peloponnes)
 Loutro (Insel), eine Felseninsel vor Kreta
 Loutro (Sfakia), ein Dorf in der Gemeinde Sfakia (Kreta)
 Loutro (Sofades), eine Ortschaft in der Gemeinde Sofades (Thessalien)
 Loutro (Skyros), ein Dorf auf Skyros (Mittelgriechenland)

 Loutro Elassonos, eine Ortschaft in der Gemeinde Elassona (Thessalien)
 Loutro Larisis, eine Ortschaft in der Gemeinde Larisa (Thessalien)

 Ano Loutro, ein Dorf in der Gemeinde Xylokastro (Peloponnes)
 Kato Loutro, eine Ortschaft in der Gemeinde Xylokastro (Peloponnes)

auf Zypern:
 Loutro (Zypern)